What You Need (INXS), een lied van de Australische band INXS.
What You Need (The Fall), een lied van de Britse band The Fall.
What You Need (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
What You Need (verhaal), een verhaal van Lewis Padgett.
What You Need (album van Gooze), muziekalbum van Gooze